Asquini ist der Familienname folgender Personen:

 Basilio Asquini (1682–1745), italienischer römisch-katholischer Geistlicher und Biograf
 Fabio Maria Asquini (1802–1878), Kardinal der katholischen Kirche